John Morgan puede hacer referencia a:

John Morgan, artista inglés.
John Morgan, nadador estadounidense.